Aaltonen ist der Familienname folgender Personen:

 Aarre Altonen (1889–1980), finnischer Bildhauer
 Aimo Aaltonen (1906–1987), finnischer Politiker
 Aleksi Aaltonen (1892–1956), finnischer Politiker
 Ali Aaltonen (1884–1918), finnischer Armeeleutnant
 Arvo Aaltonen (1889–1949), finnischer Schwimmer
 Carina Aaltonen (* 1964), Politikerin aus Åland
 Emil Aaltonen (1869–1949), finnischer Unternehmer und Mäzen
 Erkki Aaltonen (1910–1990), finnischer Komponist
 Esko Aaltonen (1893–1966), finnischer Historiker und Soziologe
 Harry Aaltonen (1930–2000), finnischer Jazzmusiker
 Hilja Aaltonen († 2013), finnische Dichterin
 Jouko Aaltonen (* 1956), finnischer Filmschaffender
 Juhamatti Aaltonen (* 1985), finnischer Eishockeyspieler
 Juhani Aaltonen (* 1935), finnischer Jazzmusiker
 Kai Kalervo Aaltonen (* 1952), finnischer Autor der New-Age-Bewegung
 Markus Aaltonen (* 1946), finnischer Politiker
 Mika Aaltonen (* 1965), finnischer Fußballspieler
 Minna Aaltonen (1966–2021), finnische Schauspielerin
 Paavo Aaltonen (1919–1962), finnischer Turner
 Päivi Aaltonen (* 1952), finnische Bogenschützin
 Rauno Aaltonen (* 1938), finnischer Rallyefahrer
 Remu Aaltonen (* 1948), finnischer Rockmusiker
 Risto Aaltonen (* 1939), finnische Schauspielerin
 Timo Aaltonen (* 1969), finnischer Kugelstoßer
 Uma Aaltonen (1940–2009), finnische Autorin, Journalistin und Politikerin
 Veikko Aaltonen (* 1955), finnischer Filmschaffender
 Vesa Aaltonen (* 1950), finnischer Rockmusiker
 Ville Aaltonen (* 1979), finnischer Bandyspieler
 Wäinö Aaltonen (1894–1966), finnischer Bildhauer